La Copa de la UEFA 1999-2000 fou guanyada pel Galatasaray SK, que derrotà l'Arsenal FC a la final. El partit finalitzà amb empat a zero i es decidí als penals. Gheorghe Popescu marcà el penal definitiu.

Ronda qualificatòria 

|}

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarta ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 

 Web oficial
 Resultats a RSSSF

1999-2000
Competicions futbolístiques del 1999
Competicions futbolístiques del 2000